Ю́феревы — один из древнейших северорусских родов, сыгравший значительную роль в истории Вятской земли.

Этимология 
Доктор филологических наук А. В. Суперанская полагает, что фамилия произошла от христианского крестильного имени Евферий.

История 
Впервые упоминается в 1614—1615 как могущественная фамилия, из представителей которой наследственно выбирались начальные лица над духовенством всей Вятской десятины. Но несомненно род этот существовал на Вятке до подчинения края Великому княжеству Московскому и имеет новгородское происхождение. 

Вятский краевед В. Глушков считает основателем рода татарского Мурзу Юфера, прибывшего в 1504 с большим отрядом татар в Москву на службу к великому князю Ивану III. Он принял христианство и женился на дочери боярина Милославского. Один из правнуков мурзы Юфера в сане московского протоиерея (Степан Сафонович Юферев) в 1609 приехал в Хлынов для церковной службы. Краевед О. Виноградов считает, что Степан Юферев был первым протопопом, высшим духовным лицом на вятской земле. Позднее род раскололся на священническую и крестьянскую ветви. Но татарская теория происхождения Юферевых противоречит этимологии известного филолога А. В. Суперанской как фамилии, произошедшей от христианского имени.

Известные представители 
 Стефан Софрониевич — протопоп города Хлынова. В 1614—1615 сопровождал по указу царя Михаила Фёдоровича Великорецкий образ Николая Чудотворца из Хлынова в Москву и обратно.
 Аггей — в начале XVII века был патриаршим десятильником в Хлынове, то есть начальным лицом над духовенством Вятской десятины.
 Сергей — казначей Успенского Трифонова монастыря в Хлынове в 1684.
 Лука Софрониевич — в XVIII веке протоиерей кафедрального Троицкого собора города Хлынова. Его имя как владельца носит «Вятский временник» — один из первоисточников по местной истории.
 Юферев, Анатолий Павлович (1895—1974) — известный вятский коллекционер.
 Юферев, Виталий Михайлович (1916—1994) — российский актёр, поэт.
 Феврония (Юферева) (ум. 3 (16) декабря 1930) — игуменья, основательница и настоятельница Покровского женского монастыря в Вятке. Похоронена на Филейском кладбище в Кирове.

Интересные факты 
Ветвями этого рода является дворянская фамилия Юферовых, внесённая в III часть Родословной книги Казанской губернии.

Примечания 

Русские фамилии
Фамилии по алфавиту